Le groupe de transport 508 est un régiment militaire français. Il a été créé, le 16 février 1944, à Tunis, à partir du  (escadron du train).

Historique 

Débarqué à Marseille à la mi-septembre, il est affecté à la réserve générale de la  française. 

Il opéra dans les Vosges, la région de Colmar, puis en Allemagne, à partir d'avril 1945, où, affecté à la Base 901, il stationna jusque fin 1946. 

Rapatrié en janvier 1947, il s'implanta à Chaumont (Haute-Marne) et sera affecté à la réserve ministérielle. 

Il est réduit à une compagnie le . 

Il est reconstitué comme groupe, le , en absorbant le  de transport, qui lui est rapatrié, en , d'Algérie et dissous le  à Chaumont. Il est affecté au  d'armée) en 1968.

Dissous en tant que formation d'active le , ses moyens passent au  du train à Toul. Il a été maintenu comme régiment en mobilisation toujours au titre du  d'armée.

Unité de logistique française dissoute